La Serie A 1903/04 fue la séptima temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Este

Central

Oeste

Final

St. Gallen ganó el campeonato.

Referencias
RSSSF

1904
Fútbol en 1903
Fútbol en 1904
Suiza en 1903
Suiza en 1904